Никола́й Носко́в:
 
 Носков, Николай Михайлович (1902—1966) — Герой Советского Союза.
 Носков, Николай Сергеевич (1911—1968) — советский учёный, конструктор.